Arundel Hill ist die Bezeichnung der geographischen Objekte:
 Arundel Hill (Castries), Stadtteil von Castries, St. Lucia
 Arundel Hill (Kohinggo), Hügel auf Kohinggo, Salomonen